Christian Schuchardt ist der Name folgender Personen:

* Christian Schuchardt (Wirtschaftsingenieur) (* 1958), deutscher Wirtschaftsingenieur und Hochschullehrer 
 Christian Schuchardt (Politiker) (* 1969), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Würzburg